Dildo (Nowa Fundlandia i Labrador) – miejscowość w Kanadzie
 Dildo (wyspa) – Wyspa Dildo (Kanada)
 Dildo Key – wyspa w stanie Floryda (USA)
 Dildo – angielskie słowo oznaczające sztuczny męski członek